Unteraigen bezeichnet folgende Orte:

 Unteraigen (Gemeinde Sankt Andrä), Ortschaft von Sankt Andrä, Bezirk Wolfsberg, Kärnten
 Unteraigen (Gemeinde Tulln), Ort in der Stadtgemeinde Tulln, Bezirk Tulln, Niederösterreich